Collegio elettorale di Pistoia II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pistoia II – collegio elettorale del Regno d'Italia